Жалманкулак () — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Жалманкулакского сельского округа. Код КАТО — 114445100.

География 
Село расположено в 30 км на юго-запад от районного центра села Егиндыколь.

Население 
В 1989 году население села составляло 1530 человека (из них казахов 79%).

В 1999 году население села составляло 741 человек (372 мужчины и 369 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 92 человека (57 мужчин и 35 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Егиндыкольского района